Starship:
 Jefferson Starship — американская рок-группа.
 Starship — космический корабль.